Владимир Кирпичников:
 Кирпичников, Владимир Васильевич (1903—1950) — советский генерал-майор.
 Ставский (Кирпичников), Владимир Петрович (1900—1943) — советский писатель, литературный функционер.
 Кирпичников, Владимир Самуилович (род. 1948) — латвийский шахматист.